

Крестлайн — селище, штат Огайо
 Крестлайн — переписна місцевість, штат Каліфорнія